Rilke steht für:
 (9833) Rilke, ein Asteroid

Rilke ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Grosser-Rilke (1853–1944), österreichisch-deutsche Pianistin, Klavierlehrerin und Journalistin
 Clara Rilke-Westhoff (1878–1954), Bildhauerin und Malerin, verheiratet mit Rainer Maria Rilke, siehe Clara Westhoff
 Emil Rilke (* 1983), tschechischer Fußballspieler
 Hans Rilke (1891–1946), deutscher Bildhauer
 Phia Rilke (1851–1931), Mutter von Rainer Maria Rilke
 Rainer Maria Rilke (1875–1926), österreichischer Lyriker, Erzähler, Übersetzer und Romancier